Спитак:

 Спитак — город на юго-западе Лорийской области Армении.
 Спитак — железнодорожная станция ЮКЖД.
 «Спитак» — футбольный клуб из одноимённого города.
 «Спитак» — фильм режиссёра Александра Котта 2018 года.
 Спитак хач ванк — армянский памятник, который расположен южнее Гадрута, на холме у деревни Ванк.